Квисква́лис инди́йский () — вид растений из рода Квисквалис.

Синонимы: ,
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;
;

Названия на других языках:
,
,
,
,
,
,

Ботаническое описание 

Квисквалис индийский — вечнозелёная лиана, достигает 6 м в длину.

Листья овальные с заострённым концом, длиной 7-15 см.

Цветки пятилепестковые трубчатые, белые, по мере старения меняют окраску на красный цвет, обладают сильным ароматом.

Распространение и экология 
Произрастает в Африке (Танзания, Заир, Бенин, Берег Слоновой Кости, Гана, Мали, Нигерия, Сьерра-Леоне, Того, Ангола), Юго-Восточной Азии (Китай — Фуцзянь, Сычуань; Тайвань, Камбоджа, Лаос, Бирма, Таиланд, Вьетнам, Малайзия), на Индостане (Индия, Непал, Шри-Ланка), на Филиппинах и в Папуа — Новой Гвинее.

Интродуцирован и широко распространён в тропических странах в культуре.

Применение 
Растение используется в народной медицине. Листья могут быть использованы для облегчения боли, вызванной лихорадкой. Корни используются при лечении ревматизма.

Ссылки 
 
 Квисквалис индийский на сайте USDA NRCS
 Квисквалис индийский на сайте eFloras

Декоративные садовые растения
Лианы
Лекарственные растения
Флора Африки
Флора Юго-Восточной Азии